Cassidy – amerykański raper
 Cassidy – postać fikcyjna, jeden z trojga głównych bohaterów komiksów Kaznodzieja i serialu Preacher
 (3382) Cassidy – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Zobacz też